|-
| 29801 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29802 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29803 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29804 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29805 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29806 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29807 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29808 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29809 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29810 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29811 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29812 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29813 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29814 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29815 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29816 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29817 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29818 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29819 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29820 - ||  || 13 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29821 ||  || 17 februarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 29822 - ||  || 19 februarie 1999 ||  || 
|-
| 29823 ||  || 20 februarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 29824 Kalmančok ||  || 23 februarie 1999 ||  || , 
|-
| 29825 Dunyazade ||  || 20 februarie 1999 ||  || 
|-
| 29826 - ||  || 23 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29827 - ||  || 18 februarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29828 - ||  || 16 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29829 Engels ||  || 14 martie 1999 ||  || 
|-
| 29830 - ||  || 14 martie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 29831 - ||  || 13 martie 1999 ||  || 
|-
| 29832 - ||  || 15 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29833 - || 1999 FJ || 16 martie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 29834 - ||  || 17 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 29835 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29836 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29837 Savage ||  || 21 martie 1999 ||  || 
|-
| 29838 - ||  || 20 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 29839 - ||  || 19 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29840 - ||  || 18 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29841 - ||  || 19 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29842 - ||  || 20 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29843 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29844 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29845 Wykrota ||  || 22 martie 1999 || Wykrota || 
|-
| 29846 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29847 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29848 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29849 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29850 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29851 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29852 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29853 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29854 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29855 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29856 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29857 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29858 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29859 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29860 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29861 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29862 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29863 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29864 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29865 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29866 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29867 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29868 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29869 Chiarabarbara ||  || 4 aprilie 1999 ||  || , G. D'Abramo
|-
| 29870 - ||  || 11 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 29871 ||  || 7 aprilie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 29872 - ||  || 15 aprilie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 29873 - ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29874 - ||  || 14 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 29875 - ||  || 14 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29876 ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29877 ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29878 ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29879 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29880 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29881 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29882 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29883 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29884 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29885 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29886 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29887 - ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29888 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29889 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29890 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29891 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29892 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29893 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29894 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29895 - ||  || 11 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29896 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29897 - ||  || 7 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29898 - ||  || 19 aprilie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 29899 - ||  || 20 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 29900 - ||  || 17 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-